Gualdesi – abitanti di Gualdo (Castelsantangelo sul Nera)
Gualdesi – abitanti di Gualdo Cattaneo
Gualdesi – abitanti di Gualdo Tadino
Gualdesi – abitanti di Gualdo